Это список членов мальтийской палаты представителей, избранных в 13-й законодательный орган на мальтийских выборах 2017 года. Они расположены по районам

Правящая партия-это Лейбористская партия, в то время как националистическая партия и 2 независимых депутата образуют оппозицию.

Список по должностям

Список по районам

Примечания

Ссылки 
 Сайт мальтийского парламента

Депутаты Мальты
Списки политиков